Pihlajasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pihlajasaari (ö i Lappland, Norra Lappland), Lappland, 
 Pihlajasaari (ö i Norra Österbotten), Norra Österbotten, 
 Pihlajasaari (ö i Kutujoki), Kajanaland, 
 Pihlajasaari (ö i Ule träsk), Kajanaland, 
 Pihlajasaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,41, long 23,52), Österbotten, 
 Pihlajasaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,09, long 23,67), Södra Österbotten, 
 Pihlajasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), Norra Savolax, 
 Pihlajasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), Norra Savolax, 
 Pihlajasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,43, long 24,04), Birkaland, 
 Pihlajasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,25, long 24,39), Birkaland, 
 Pihlajasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), Södra Savolax, 
 Pihlajasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), Södra Savolax, 
 Pihlajasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), Norra Karelen, 
 Pihlajasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), Norra Karelen,

Se även
Rönnskär